Die International Women’s Open 2007 waren ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 16. bis 23. Juni 2007 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin gegen Amélie Mauresmo mit 7:5, 6:74 und 7:62. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 6:75, 6:4 und 6:3 gegen Květa Peschke / Rennae Stubbs.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Eastbourne